Paležnica je lahko:
 Paležnica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Paležnica Gornja (Bosna in Hercegovina)
 Paležnica (Srbija)